Дунэря ( — Дунай):
 «Дунэря» — румынский футбольный клуб из города Галац, существовавший в 1970—2014 годах. 
 «Дунэря» — румынский футбольный клуб из города Кэлэраши.